Árgyevány település Bákó megyében
 Erdőfalva (Hunyad megye)
 Erdőfalva (Kolozs megye)